EDP es una sigla que hace referencia a varios artículos:

 EDP, ecuación en derivadas parciales.
 EDP, Energias de Portugal empresa portuguesa de energía.
 EDP, Europa de los Pueblos - Verdes, coalición política en la Unión Europea.
 EDP o Team Euskadi, equipo ciclista amateur ubicado en Álava.
 EDP Editores, editorial perteneciente al Grupo Planeta.

Siglas